

Muziek 
Musici
 Perfect Stranger (countryband), een Amerikaanse countryband uit Texas
 Perfect Stranger (Yuli Fershtat), een Israëlisch producer en dj van psytrance-muziek
Liedjes
 Perfect stranger (Southern Pacific) (1985), een lied van Southern Pacific
 Perfect stranger (Magnetic Man) (2010), een lied van Magnetic Man
 Perfect stranger (Cheap Trick) (2006), een lied van Cheap Trick
Album
 Perfect stranger (Robert Fleischman) (1979), een album van Robert Fleischman

Boeken 
 The perfect stranger (P.J. Kavanagh) (1966), een autobiografie van P. J. Kavanagh
 A perfect stranger (Danielle Steel) (1981), een roman van Danielle Steel

Films en tv 
 Perfect Stranger (2007), een Amerikaanse film
 The Perfect Stranger (2005), een Amerikaanse film
 A Perfect Stranger (1994), een Amerikaanse film gebaseerd op het boek van Danielle Steel

Zie ook 
Perfect Strangers (doorverwijspagina